Sternschnuppen steht für:
 Meteor als das Aufleuchten von Sternschnuppen
 den deutschen Titel eines amerikanischen Musicalfilms aus dem Jahr 1937 Pick a Star